Mörkbandat gulvingfly (Xanthia aurago) är en fjärilsart som beskrevs av Ignaz Schiffermüller 1776. Mörkbandat gulvingfly ingår i släktet Xanthia och familjen nattflyn. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Nattflyn